Desa Kliwonan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kliwonan (administrativ by i Indonesien, lat -7,47, long 110,90), Jawa Tengah, 
 Desa Kliwonan (administrativ by i Indonesien, lat -7,76, long 109,95), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar